La route départementale 305, ou RD 305, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Saint-Michel-l'Observatoire à Saint-Michel-l'Observatoire.
 dans le département de la Sarthe, elle relie Poncé-sur-le-Loir à Savigné-sous-le-Lude, reprenant l'ancienne RN 817, déclassée en 1972.
 dans le département de Seine-et-Marne, elle relie Grégy-sur-Yerre à Vert-Saint-Denis, reprenant l'ancienne RN 105 (ex-RN 5BIS)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de la Sarthe
 Routes de Seine-et-Marne

305